Hieve steht für:

 Kleines Meer, ein See in Ostfriesland
 Last, die beim Laden oder Löschen auf einmal an den Ladehaken eines Krans gehängt wird